Lista portów lotniczych w Austrii, ułożonych alfabetycznie.

Linki zewnętrzne 
 FallingRain.com
 Aircraft Charter World
 
 A-Z World Airports

 
Austria